Гибридиза́ция:
 Гибридизация (биология) — скрещивание разнородных организмов, получение гибридов.
 Гибридизация (химия) — специфическое взаимодействие атомных орбиталей в молекулах.
 Гибридизация ДНК — полное или частичное комплементарное спаривание двух одноцепочечных молекул ДНК.

См. также 
 Вегетативная гибридизация
 Гибрид
 Гибрид (биология)